Sexcrime (traduit par Crimesex en français) est un mot de novlangue inventé par l'écrivain George Orwell pour son roman 1984.
Il peut aussi désigner :

 Sexcrime (Nineteen Eighty-Four), chanson du groupe britannique Eurythmics sortie en 1984 ;
 Sexcrimes (Wild Things), film américain réalisé par John McNaughton sorti en 1998 ;
 Sexcrimes 2 (Wild Things 2), film américain réalisé par Jack Perez, suite du précédent, sorti en 2004 ;
 Sexcrimes : Diamants mortels (Wild Things: Diamonds in the Rough), film américain réalisé par Jay Lowi, sorti en 2005 ;
 Sexcrimes : Partie à 4 (Wild Things: Foursome), film américain réalisé par Andy Hurst, sorti en 2010.